IRR — сокращение. Возможные значения:
 IRR () — внутренняя норма доходности.
 IRR — иранский риал.